Označení Obyčajní ľudia může být:

 Obyčajní ľudia (Móric) — politická strana na Slovensku, předseda Víťazoslav Móric
 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti — politická strana na Slovensku, předseda Igor Matovič